Die Abkürzung BSU steht für:
 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Deutschland
 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg
 Belarussische Staatliche Universität in Belarus
 Bürgerliche Soziale Union, eine politische Kleinpartei in Deutschland
 Busbetrieb Solothurn und Umgebung, Schweizer Nahverkehrsbetrieb
 Boise State University im US-Bundesstaat Idaho
 Ball State University im US-Bundesstaat Indiana
 Behavioral Sciences Unit, frühere Bezeichnung der Behavioral Analysis Unit des Federal Bureau of Investigation 
 Powiat Suwalski in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung